Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in de provincie Antwerpen.

|}

 
Antwerpen
Watertorens